Maliszewski  – polskie nazwisko. Według danych z lat 90. XX wieku nazwisko to nosi 9935 polskich obywateli.

Osoby o nazwisku Maliszewski:
 Aleksander Maliszewski (1901–1978) – polski poeta
 Aleksander Maliszewski (ur. 1952) – polski muzyk
 Damian Maliszewski (ur. 1982) – polski muzyk
 Edward Maliszewski (ujednoznacznienie)
 Julian Maliszewski (1951–2020) – polski językoznawca
 Kazimierz Maliszewski (ur. 1950) – polski historyk
 Marian Maliszewski (1932–1983) – polski górnik
 Mariusz Maliszewski (1957–2006) – polski grafik, rysownik, poeta i typograf
 Michał Maliszewski  (ok. 1560–1608) – opat komendatoryjny benedyktynów na Św. Krzyżu z woli Zygmunta III
 Norbert Maliszewski (ur. 1976) – polski psycholog społeczny
 Piotr Maliszewski (ur. 1960) – polski działacz opozycyjny
 Witold Maliszewski (ujednoznacznienie)
 Władysław Maliszewski (ujednoznacznienie)

Zobacz też 
 Maliszewska

Przypisy